Naturfarbe, auch natürliche Farbe steht für:

 verschiedene helle bräunliche Farbnuancen, siehe Naturfarben
 in der Heraldik die nicht heraldischen Farben (Tingierung), siehe In natürlichen Farben
 Farbstoff und Pigmente natürlichen Ursprungs, siehe Einteilung der Farbmittel
 Malmittel auf Basis von Stoffen natürlichen Ursprungs, siehe Naturfarbe (Anstrichmittel)